VVP steht für:
 VipJets, österreichische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Vlaamse Volkspartij („Flämische Volkspartei“), ehemalige politische Partei in Belgien, 1979 in Vlaams Belang aufgegangen
 Venenverschlussplethysmographie, medizinisches Untersuchungsverfahren, das nicht-invasiv zur Diagnostik arterieller und venöser Gefäßkrankheiten eingesetzt wird

VVP